Ака́мбаро () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Acámbaro с языка пурепеча можно перевести как «место, где растёт агава».

Площадь муниципалитета равна 878 км², что составляет 2,87 % от общей площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на севере с Тариморо, на востоке с Херекуаро и Тарандакуао, на юге с Уанимаро, и на западе с Сальватьерра, а также на юге граничит с другим штатом Мексики — Мичоаканом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1824 году, в его состав входят 214 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 21,4 %, промышленность и строительство — 23,6 %, сфера обслуживания и туризма — 52,2 %, прочее — 2,8 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,5 %;
 водоснабжение: 97,5 %;
 водоотведение: 93 %.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато